Paradis kan henvise til:

 Paradis – persisk ord som oftest blevet opfattet og identifiseret med Edens have eller Himmelen
 Paradis (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2008 af Jens Loftager, Erlend E. Mo og Sami Saif.
 Paradis (is) – dansk producent af konsumis
 steder
 Paradis (Thise Sogn) – bebyggelse i Thise Sogn, Skive Kommune
 Paradis (Bergen) – område i Fana bydel i Bergen
 Paradis (Stavanger) – område i Stavanger